Brun se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Caroline Brun
 Jacques Brun